

Integralne części wsi w Polsce 
 Koło Cerkwi – część wsi Cieplice w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Adamówka
 Koło Cerkwi – część wsi Oparówka w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Wiśniowa